Eerste klasse (1999/2000) była 97. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna KRC Genk. Nowym mistrzem Belgii został zespół RSC Anderlecht.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1999 w piłce nożnej
2000 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii
2000 w Belgii